Libiszów peut faire référence à :

Topnoymie
en Pologne :
 Libiszów, un village de la voïvodie de Łódź
 Libiszów, un village de la voïvodie de Lublin